Onchnesoma är ett släkte av stjärnmaskar som beskrevs av Johan Koren och Daniel Cornelius Danielssen 1875. Enligt Catalogue of Life ingår Onchnesoma i familjen Phascoliidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Phascolionidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Stjärnmaskar
Onchnesoma